Arthur Robison – regista e sceneggiatore tedesco
Brian Gale Robison – giocatore di football americano statunitense
Emily Robison – musicista statunitense
Shona Robison – politica britannica